Ел Серано има више значења:

 Ел Серано (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Серано (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Серано (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Серано (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Серано (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Серано (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Серано (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику